

Калінінськ — назва міста Купчінь за радянської доби

Калінінськ — місто, районний центр, Саратовська область
 Калінінськ — селище, Кедровий міський округ, Томська область

Калінінськ — колишнє місто Донецької області, що увійшло до складу міста Горлівка

Див. також 
 Калінінське
 Калінінський